Jimmy Wales, osnivač je i predsjednik Wikimedija zaklade
 Jimbo (Tanzanija), grad u Tanzaniji